Чемпионат мира по стрельбе из лука 1946 года — 10-й чемпионат мира по стрельбе из лука. Соревнование было проведено в Стокгольме (Швеция) с 6 по 11 августа Всемирной Федерацией стрельбы из лука (FITA). Это был первый чемпионат мира по стрельбе из лука после Второй мировой войны. До него последний был проведён в 1939 году.

Медалисты

Классический лук

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 ЧМ по стрельбе из лука сайте
 Полные результаты

Международные спортивные соревнования в Стокгольме
Август 1946 года
Международные соревнования по стрельбе из лука в Швеции